Gizella tér, a Vörösmarty tér korábbi neve Budapesten
 Gizella tér, Kecskemét egyik tere
 Gizella tér, Szeged egyik tere